Евгений Леонидович Буслович (; 26 января 1972, Киев — 15 октября 2007, 38-й километр Житомирского шоссе, Калиновка) — украинский борец вольного стиля, Заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года.

Биография 

Евгений Буслович родился 26 января 1972 года в Киеве. Учился в средней школе № 149 Зализнычного района города Киев. Спортом начал заниматься с 1984 года. Воспитанник Александра Омельченко.

Много раз занимал первые места на Чемпионатах Украины по вольной борьбе. На международный уровень вышел впервые в августе 1992 года, заняв пятое место на Чемпионате Европы по борьбе в Секешфехерваре. Далее следовали многочисленные чемпионаты Украины, Европы и мира.

Дважды участвовал в Чемпионате мира по борьбе, заняв в 1998 году шестое, а в 1999 году 25-е место. Два раза, в 1998 и в 2000 годах, занимал третье место на Чемпионате Европы по борьбе. В 1999 году занял второе место на Всемирных армейских играх в Загребе. На Олимпиаде в Сиднее завоевал первую серебряную награду для Украины в вольной борьбе в категории до 58 кг. С 2001 по 2002 и с 2004 по 2007 год успешно сражался за германские клубы «KSV Köllerbach», «KG Greiz / Mohlsdorf» и «KSV Witten 07».

Большой спорт оставил в 2004 году. Работал впоследствии тренером в спортивном обществе «Гарт».

15 октября 2007 года Евгений Буслович трагически погиб во время вечерней пробежки: на 38-м километре Житомирского шоссе он был насмерть сбит микроавтобусом, который следовал из Киева в Ровно. Оставил жену Анжелу и двоих детей: 11-летнюю дочь Анжелику и 7-летнего сына Артема. Похоронен в селе Колонщина Макаровского района Киевской области.

Государственные награды и поощрения 

  Орден «За заслуги» ІІІ степени (6 октября 2000 года)
  Почётная грамота Кабинета министров Украины (27 ноября 2002 года)
  Государственная стипендия (13 апреля 2005 года)

Увековечение памяти 
С 2008 года в память о Евгении Бусловиче проводится Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей.

 I Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (Киев, декабрь 2008 года)
 II Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (2009 год)
 III Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (Киев, декабрь 2010 года)
 IV Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (Киев, 17 декабря 2011 года)
 V Всеукраинский турнии по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (Киев, 2012 год)
 VI всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Е. Л. Бусловича (Киев, 2013 год)

Примечания

Видео 
 Финальная схватка на Олимпиаде 2000

Источники 
 
 
 Андрій Николайчук. Львів’янин Орест Скобельський — чемпіон України. «Поступ» 
 Evgeni Buslovich

Заслуженные мастера спорта Украины
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы Украины
Похороненные в Макаровском районе (Киевская область)